GNF 1 (2002/2003) był 47. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Maroku. Tytuł obroniła drużyna Hassania Agadir.

Tabela końcowa

Król strzelców 
14 goli – Mustapha Bidoudane (Raja Casablanca)

Zobacz też 
 GNF 1

Linki zewnętrzne 
 RSSSF competition overview

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Maroku
2002 w piłce nożnej
2003 w piłce nożnej
2002 w Maroku
2003 w Maroku